Portsmouth puede referirse a alguna de las siguientes ciudades:

 Portsmouth, Inglaterra;
 Portsmouth (Dominica);
 Portsmouth (Nuevo Hampshire);
 Portsmouth (Ohio);
 Portsmouth (Rhode Island);
 Portsmouth (Virginia);
 Portsmouth (Carolina del Norte);
 Portsmouth (Yorkshire del Oeste).

O también:

 Portsmouth Football Club, equipo de fútbol de Portsmouth, Inglaterra;
 La base naval Portsmouth, en Maine, EE. UU.;
 USS Portsmouth, nombre de al menos cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos;
 Tratado de Portsmouth.